

Лейк-Ізабелла — селище, штат Мічиган
 Лейк-Ізабелла — переписна місцевість, штат Каліфорнія